Eichdamm ist ein deutscher Ortsname: 
 Eichdamm, bis 1937 Stöschwitz, Kreis Breslau, Schlesien, seit 1945: Stoszyce, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Eichdamm (Ostpr.), bis 1933 Dombrowken, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka (Olsztynek), Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichdamm, bis 1937 Bautke, Kreis Wohlau, Schlesien, seit 1945: Budków (Wińsko), Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen